National Hockey League 2013/2014 är den 96:e säsongen av National Hockey League och består av totalt 30 lag. Grundserien spelas mellan den 1 oktober 2013 och 13 april 2014, medan slutspelet spelas från den 16 april till mitten av juni.

Format
Inför säsongen gjordes formatet om så att de 30 lagen delas upp i två konferenser, Eastern Conference och Western Conference, om 14 respektive 16 lag. Western Conference är uppdelad i två divisioner, Pacific Division och Central Division, båda bestående av 7 lag; Eastern Conference är också uppdelad i två divisioner, Atlantic Division och Metropolitan Division, båda bestående av 8 lag. De tre främsta i varje division kvalificeras till slutspel tillsammans med två wild card-lag från varje konferens (det vill säga de två bästa lagen förutom de redan kvalificerade), vilket innebär att totalt 16 lag deltar i Stanley Cup, precis som tidigare år. Lagen spelar 50 (Eastern Conference) eller 54 (Western Conference) matcher inom konferensen och utöver det två matcher mot varje lag i den andra konferensen, vilket ger totalt 82 matcher per lag.

Tabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Slutspel

Källor

NHL.com

Fotnoter

Externa länkar

2013 i Kanada
Sport i USA 2013
2014 i Kanada
2014 i USA
Ishockeysäsongen 2013/2014
2013/2014